Schwirtz ist der Familienname folgender Personen:

 Ansgar Schwirtz (* 1959), deutscher Sportwissenschaftler und Hochschullehrer
 Herbert Schwirtz (* 1929), deutscher Politiker (SPD)